Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1989 го́да () — 68-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1989 году
1989 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу